Whiteville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Whiteville (Arkansas)
 Whiteville (Louisiana)
 Whiteville (Massachusetts)
 Whiteville (North Carolina)
 Whiteville (Ohio)
 Whiteville (Tennessee)
 Whiteville (Virginia)